

Reis e imperadores 
Fernando I de Leão — O Grande ou O Magno — conde de Castela a partir de 1035 e rei de Leão a partir de 1037  
Fernando I de Portugal — r. 1367–1383
Fernando I de Aragão — Fernando I de Antequera ou Fernando I da Sicília, O Justo 
Fernando I de Nápoles — r. 1458–1494
Fernando II de Aragão — Fernando I de Navarra 
Fernando I do Sacro Império Romano-Germânico — Fernando I de Habsburgo, Arquiduque da Áustria , Fernando I da Germânia , Fernando I da Boémia, Croácia e Hungria , imperador do Sacro Império 
Fernando I das Duas Sicílias — Fernando III da Sicília , Fernando IV de Nápoles , rei das Duas Sicílias 
Fernando I da Áustria — Fernando V da Hungria, Croácia e Boémia 
Fernando I da Bulgária — príncipe , czar 
Fernando I da Romênia — r. 1914–1927

Outros nobres 
Fernando I, Duque de Bragança — duque de Bragança 
Ferrante I Gonzaga — conde de Guastalla 
Fernando I, grão-duque da Toscana — r. 1587–1609
Fernando I Gonzaga — duque de Mântua e de Monferrato 
Fernando I de Parma — duque de Parma 

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história